O16 steht für:
 O16, ICD-10-Code für eine nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O10-O16
 O16, FAA-Code für den Garberville Airport in Garberville, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O16